Als Weltmeisterschaft 2021 oder WM 2021 werden folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2021 stattfanden, bezeichnet:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 2021, Cortina d'Ampezzo (Italien)
 Alpine Para-Skiweltmeisterschaften 2021, Lillehammer (Norwegen)
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2021, Pokljuka (Slowenien)
 Boxweltmeisterschaften 2021, Belgrad (Serbien)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2021, Minsk (Belarus) und Riga (Lettland)
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2021, Halifax und Truro (Kanada)
 FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2021, Japan
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2021, Taschkent (Usbekistan)
 Handball-Weltmeisterschaft der Männer 2021, Ägypten
 Handball-Weltmeisterschaft der Frauen 2021, Spanien
 Judo-Weltmeisterschaften 2021, Wien (Österreich)
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 2021, Kopenhagen (Dänemark)
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2021, Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) 
 Nordische Skiweltmeisterschaften 2021, Oberstdorf (Deutschland)
 Nordische Skiweltmeisterschaften der Behinderten 2021, Lillehammer (Norwegen)
 PDC World Darts Championship 2021, London (Vereinigtes Königreich)
 Ringer-Weltmeisterschaften 2021, Oslo (Norwegen)
 Tischtennisweltmeisterschaft 2021, Houston (USA)
 Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2021, Uppsala (Schweden)
Unihockey-Weltmeisterschaft der Männer 2021, Helsinki (Finnland)

Weltmeisterschaften nach Jahr
!